Горица () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 692 человек. Почтовый индекс — 30084. Телефонный код — 3842. Занимает площадь 2,48 км². Код КОАТУУ — 6823982201.

Местный совет 
30084, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Горица

Примечания

Ссылки 
 Горица на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Славутского района